John Bromwich ha battuto in finale Adrian Quist 6–4 6–1 6–2.

Teste di serie
 John Bromwich (Campione)
 Adrian Quist (finalista)
 Harry Hopman (quarti di finale)
 Jack Crawford (semifinali)
 Leonard Schwartz (secondo turno)
 Vivian McGrath (semifinali)
 Donald Turnbull (quarti di finale)
 Jack Harper (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1939